Too Much (Arnis Mednis-dal)
Too Much (Bros-dal)
Too Much (Dave Matthews Band-dal)
Too Much (Elvis Presley-dal)
Too Much (Spice Girls-dal)